Baradero peut désigner :

Toponymes

Argentine 
 Baradero, subdivision argentine située dans la province de Buenos Aires ;
 Baradero, localité argentine et chef-lieu situé dans le  homonyme, dans de la province de Buenos Aires.

Venezuela 
 Baradero, localité de la paroisse civile de Los Barrancos de Fajardo de la municipalité de Sotillo, dans l'État de Monagas.

Homonymie de toponyme